Lliga de la Llibertat de Lituània, moviment polític històric de Lituània
 Algorisme LLL (de l'acrònim dels seus autors Lenstra–Lenstra–Lovász), algorisme de Teoria de nombres